Federico Cattani Amadori (1856-1943), cardinal italien ;
 Francesco Cattani da Diacceto (1446-1522), philosophe italien de la Renaissance ;
 Gabriele Cattani, astronome italien ;
 Giacomo Cattani (1823-1887), cardinal italien ;
 Sophie Cattani, actrice française.

Patronyme italien